Avilés steht für:

 Avilés, eine Stadt in Asturien, Spanien
 Avilés (Comarca), einen regionalen Verwaltungsbezirk in Spanien
 Avilés (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Provinz José María Avilés. eine Provinz des bolivianischen Departamento Tarija

Avilés oder Aviles ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Avilés (* 2002), spanische Leichtathletin
 Gabriel de Avilés (1735–1810), spanischer Offizier und Kolonialverwalter
 Hernán Avilés (* 1929), chilenischer Schwimmer
 Ignacio Avilés (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Jorge Avilés (* 1964), spanischer Hockeyspieler

 Lila Avilés (* 1982), mexikanische Filmemacherin und Schauspielerin
 Lucho Avilés (1938–2019), uruguayischer Showmaster
 Luis Avilés (* 2002), mexikanischer Sprinter
 Mario Alberto Avilés (* 1969), mexikanischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Brownsville
 Óscar Avilés (1924–2014), peruanischer Sänger, Gitarrist, Komponist und Arrangeur
 Pedro Avilés Pérez (gest. 1978), mexikanischer Drogenhändler
 Rick Aviles (1952–1995), US-amerikanischer Comedian und Schauspieler
 Vitín Avilés (1930–2004), puerto-ricanischer Sänger